Козарь — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Козарь, Мария Юрьевна (род. 1932) — советская колхозница, бригадир комплексной бригады колхоза имени Ленина Закарпатской области, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Козарь, Павел Антонович (1894—1944) — украинский историк, археолог и педагог.
 См. также 
 Козара (значения)